Vita di famiglia (Zycie rodzinne), film diretto da Krzysztof Zanussi (1971)
Vita di famiglia (La vie de famille), film diretto da Jacques Doillon (1985)